RG pode referir-se a:
 Abreviatura de Registro Geral: registro numérico das cédulas de identidade, no Brasil
 Código IATA da Varig
 Rg refere-se ao símbolo do elemento químico roentgênio
Modelo de guitarra elétrica

Desambiguação